École, betyder "skola" på franska och kan kan syfta på:

Franskt utbildingsväsen 
 Grandes écoles, ett antal franska universitet som existerar vid sidan av landets övriga högskoleväsende.
 École normale supérieure, prestigefullt franskt universitet i Paris och dess förorter.
 École nationale supérieure des mines de Paris, franskt universitet i Paris. 
 Groupe des Écoles centrales, sammanslutning av franskspråkiga tekniska högskolor.
 École nationale d’administration, fransk utbildningsinstitution på universitetsnivå.
 École polytechnique, fransk teknisk högskola belägen i Palaiseau utanför Paris.
 École nationale des chartes, franskt universitet inom handskriftskunskap och biblioteksvetenskap. 
 École supérieure des beaux-arts, ett antal olika konstskolor 
 École nationale supérieure des Beaux-Arts, konstskola i Paris.

Geografi

Frankrike 

 École (vattendrag), departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 École, Savoie, kommun i departementet de la Savoie, 
 École-Valentin, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté i östra Frankrike.
 La Boissière-École,  kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France i norra Frankrike.

Övrigt 
 Ecole Software, japanskt spelutvecklingsföretag.